Die Crossley Carpets Trophy 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Chichester. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 11. bis 16. Juni 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Chichester